Carnage — студийный альбом австралийского музыканта Ника Кейва, записанный совместно с Уорреном Эллисом, с которым они долгое время сотрудничали в составе групп Nick Cave and the Bad Seeds и Grinderman, издан 25 февраля 2021 года.
Это первый полноценный студийный альбом дуэта, не считая их обширной работы над музыкой для кино. Он был записан во время пандемии COVID-19. Цифровой альбом Carnage был выпущен 25 февраля 2021 года на лейбле Goliath Records. Выпуск компакт-диска (CD) и винилового диска на Goliath был запланирован на 28 мая 2021 года, но был перенесен на 18 июня 2021 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 91 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic, что означает «всеобщее признание».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Ника Кейва